Sabra – likier o pomarańczowo-czekoladowym smaku,
 Sabra – film Aleksandra Forda z 1933 roku.
 Sabra – izraelska modyfikcja czołgu Patton M60A3
 Sabra – gmina w prowincji Tilimsan, w Algierii

Zobacz też 
 Masakra w Sabrze i Szatili